Мериньи́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Коммуна расположена на расстоянии около 270 км на юго-запад от Парижа, 160 км на юго-запад от Орлеана, 65 км на запад от Шатору.

Население 

Население — 566 человек (2007).

Достопримечательности 

 Часовня Пленкуро ()
 Приорат Пюйшеврье ()
 Замок Пленкуро ()

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini